Тлавилтепа има више значења:

 Тлавилтепа (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Тлавилтепа (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Тлавилтепа (Тлавилтепа, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику